Liebenthal může být:

místopisné jméno
 německý název obce Dolní Dobrouč v okrese Ústí nad Orlicí
 německý název obce Liptaň v okrese Bruntál
 německý název obce Luboměř pod Strážnou v okrese Přerov
 německý název osady Údolíčko, části dřívější obce Panské Pole v okrese Rychnov nad Kněžnou

příjmení
 Walter Liebenthal (1886–1982), německý filozof a sinolog